Dickson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Gordon Campbell Dickson
 James Dickson botanist și micolog